

Persone
 Ernst Boll (1817-1868) – naturalista, storico e geologo tedesco
 Fabian Boll (1979) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Franz Boll (1867-1924), filologo tedesco
 Franz Christian Boll (1849-1879) – medico tedesco naturalizzato italiano
 Heinrich Böll (1917-1985) – scrittore tedesco
 Madeleine Boll (1953) – ex calciatrice svizzera, di ruolo centrocampista
 Timo Boll (1981) – tennistavolista tedesco
 Uwe Boll (1965) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco

Altro
 7873 Böll – asteroide della fascia principale
 Bad Boll – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg
 Boll KG – società di produzione e distribuzione cinematografica tedesca
 Fondazione Heinrich Böll – fondazione politica tedesca